KYZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kyzyl (Tuva, Russia)
 kyz – codice ISO 639-3 della lingua kayabí